2 miejscowości w Polsce: 
 Domaniewek – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików 
 Domaniewek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Brwinów

Zobacz też: Domaniewek Pierwszy